«Чрезвычайное поручение» — художественный фильм режиссёра Степана Кеворкова.

Второй фильм кинотрилогии («Лично известен», «Чрезвычайное поручение», «Последний подвиг Камо») о революционере-большевике С. А. Тер-Петросяне.

Художники фильма — Пётр Бейтнер и Валентин Подпомогов.

Сюжет 
Идёт 1917 год. В России началась Гражданская война, сгущаются тучи контрреволюции…

В ролях 
 Гурген Тонунц — Камо
 Борис Чирков — зубатовский шпик
 Эльза Леждей — актриса
 Семён Соколовский — Борис Савинков
 Владимир Кенигсон — Кривой
 Владимир Дружников — Неледецкий
 Нина Шацкая — Оля (озвучивает Ольга Красина)
 Тристан Квелаидзе — Нико
 Георгий Бударов — лидер анархистов
 Анатолий Фалькович — Феликс Дзержинский
 Мария Пастухова — Надежда Крупская
 Александр Кутепов — Яков Свердлов
 Сергей Карнович-Валуа — Плеханов
 Савелий Крамаров — анархист
 Карен Джанибекян — анархист
 Арчил Гомиашвили — Манташеров
 Леонид Пирогов — штабс-капитан Гетманов
 Борис Битюков — прапорщик Щекутьев
 Николай Кузьмин — Ваня-божий человек
 Александр Омиадзе — Филипп
 Пётр Савин — матрос
 Владлен Давыдов — лидер крайкома большевиков
 Валентин Брылеев — шпик (нет в титрах)
 Гитана Леонтенко
 Людмила Чиркова — эпизод
 Гурам Сагарадзе — эпизод
 Артавазд Пашаян — эпизод

Литература

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1965 года
Фильмы Степана Кеворкова
Фильмы студии «Арменфильм»
Фильмы-боевики СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы:Персонаж:Феликс Дзержинский
Фильмы:Персонаж:Яков Свердлов
Фильмы:Персонаж:Надежда Крупская
Фильмы Эразма Карамяна
Фильмы по сценариям Константина Исаева